Абрахам Гіацинт Анкетіль-Дюперрон — французький сходознавець
 Дюперрон Георгій Олександрович — російський спортивний діяч